Die Fußball-Amateurliga Berlin 1957/58 war die achte Spielzeit der höchsten Amateurklasse in West-Berlin. Die Amateurliga Berlin bildete den Unterbau  der Vertragsliga Berlin. Rapide Wedding wurde Berliner Amateurmeister 1958, stieg in die Vertragsliga auf und war der Berliner Vertreter bei der Amateurmeisterschaft des DFB. Zweiter Aufsteiger in die Vertragsliga war BFC Südring, während der Neuköllner SC Südstern, der VfB Britz und der 1. FC Neukölln aus der Amateurliga abstiegen.

Abschlusstabelle

Literatur

Weblinks 

 Tabelle der Amateurliga Berlin 1957/58 auf f-archiv.de

1957
Fußballsaison 1957/58